Во́хма — топоним в России:

 Вохма — река в Костромской области, приток Ветлуги.
 Вохма — река в Кировской области, приток Сомы.
 Вохма — посёлок в Костромской области, центр Вохомского района.